Sinatra puede referirse a:

Apellido 
 Sinatra, apellido:

Personajes 
 Frank Sinatra (1915-1998), actor y cantante estadounidense:Sus hijos:
 Nancy Sinatra (1940-), actriz y cantante estadounidense;
 Frank Sinatra Jr. (1944-2016), presentador y cantante estadounidense;
 Tina Sinatra (1948-), productora estadounidense;

Cine y televisión 
 Sinatra (1988), película española dirigida por Francesc Betriu;
 Sinatra (2012), película dirigida por Martin Scorssese;
 Sinatra (1992), telefilme de CBS estadounidense;

Software 
 Sinatra - Framework para el desarrollo de aplicaciones web en Ruby.

Otros 
 Doctrina Sinatra